Ferraro peut faire référence à : 

Chris Ferraro (1973-) joueur américain de hockey
Geraldine Ferraro (1935-), femme politique américaine
Georges Ferraro, réalisateur de télévision français
Landon Ferraro (1991-), joueur canadien de hockey, fils de Ray Ferraro
Luigi Ferraro (1914-2006), plongeur italien, pionnier de la plongée en Italie
Mike Ferraro (1944-), joueur et manager de baseball américain
Peter Ferraro (1973-), joueur américain de hockey, frère jumeau de Chris Ferrero
Ray Ferraro (1964-), joueur canadien de hockey 
Renan Ferraro (1962-), coureur cycliste brésilien
Rick Ferraro (1950-), homme politique canadien en Ontario

Homonymie de patronyme